Cerna steht für folgende geographische Objekte:

 Cerna (Fluss), linker Nebenfluss der Donau, welcher bei Orșova in Rumänien mündet und während der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie die linksufrige, östlichste Grenze der Monarchie an der Donau bildete
 einen rechten Nebenfluss des Vardar in Nordmazedonien, siehe Crna Reka
 Cerna (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea (Rumänien)
 Cerna (Timiș), Dorf im Kreis Timiș (Rumänien)
 Cerna (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea (Rumänien)
 ein Gebirge in Rumänien, siehe Munții Cernei
 Cerna (Kroatien), Gemeinde in der Gespanschaft Vukovar-Syrmien, Kroatien

Cerna ist der Familienname folgender Personen
 Vicente Cerna Sandoval (≈1815–1885), guatemaltekischer Präsident

CERNA ist Abkürzung von:
 Regionale Bischofskonferenz von Nordafrika

Siehe auch:
 Černá (Begriffsklärung)